Ампілогов (), жіноча форма Ампілогова () — прізвище. Відомі носії:
 Ампілогов Володимир Федорович — Народний депутат України 2-го скликання
 Ампілогов Олександ Семенович — радянський грузинський гандболіст

 Ампілогова Ніна Андріївна — російська доярка, Герой Соціалістичної Праці